Der Daewoo Leganza war ein Modell der koreanischen Automarke GM Daewoo. 

Als er im Juni 1997 eingeführt wurde, sollte er eine preisgünstige Alternative zum VW Passat und Opel Vectra sein. Mit 4,67 m war er gegenüber seinem Vorgänger Espero um 6 cm gewachsen.

Im August 2002 wurde der Nachfolger unter dem Namen Evanda in Europa und als Daewoo Magnus in Asien präsentiert. In Russland gab es eine Schwestermarke von Daewoo unter dem Firmennamen Doninwest, die den Leganza als Doninwest Kondor herstellte.

Technische Daten 

Bemerkungen:
 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.
 Die Motoren sind nicht E10-Verträglich.

Literatur 
 Automobil Revue. Katalog 2000 und 2002.
 Daewoo Leganza Betriebsanleitung. Daewoo Motor Co., Ltd., Februar 1997. Z97/01V MY97-V/970216-ENG-A (englisch)

Weblinks 

 

Leganza
Fahrzeug der Mittelklasse
Limousine